Roy Emerson e Rod Laver hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Andrés Gimeno e Graham Stilwell.

Tabellone

Note 
Tabellone

Stockholm Open 1969